

Belgio 

 Museo di scienze naturali (Bruxelles)

Italia 
 Museo di scienze naturali (Belvì)
 Museo di scienze naturali (Bergamo)
 Museo di scienze naturali dell'Alto Adige di Bolzano
 Museo di scienze naturali (Brescia)
 Museo di scienze naturali (Cesena)
 Museo di scienze naturali (Lodi)
 Museo di scienze naturali Luigi Paolucci di Offagna
 Civico museo didattico di scienze naturali Mario Strani di Pinerolo
 Museo di scienze naturali (Voghera)

Svizzera 
 Museo di scienze naturali (Basilea)

Pagine correlate 
 Museo di storia naturale